Одно из десятилетий входящих в список Больших Минимумов СА.

События 
 770 (28 год Осоркона III и 5 год Такелота III; или 769 или 767) — умер фараон XXIII верхнеегипетской династии Осоркон III (англ.), ему наследовал старший сын Такелот III (англ.).
 Поход Ашшур-дана III против Марада.
 Чжоуский Пин-ван перенёс столицу на восток, в Лои.
 В Цинь впервые сооружён жертвенник Сичжи, принесены жертвы Бай-ди («Верховному владыке») (три рыжих жеребца с чёрной гривой, три жёлтых бычка и три барана).

См. также

Примечания